Das 34. Tro Bro Leon 2017 war ein französisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen startete in Plouguin und endete in Lannilis nach 203,9 km. Dieses Radrennen fand am Ostermontag, den 17. April 2017, statt. Es gehört zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 1.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
Offizielle Website

Radrennen 2017